Михаи́л Глушко́:
 Глушко, Михаил Алексеевич (род. 1984) — казахстанский футболист.
 Глушко, Михаил Филиппович (1920—1943) — Герой Советского Союза.